Staakow – frazione del comune tedesco di Schenkendöbern
 Staakow – frazione del comune tedesco di Rietzneuendorf-Staakow